Martschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Igorewitsch Martschenko (* 1992), russischer Eishockeyspieler
 Anatoli Tichonowitsch Martschenko (1938–1986), sowjetischer Dissident
 Igor Jurjewitsch Martschenko (* 1975), russischer Schwimmer
 Illja Martschenko (* 1987), ukrainischer Tennisspieler
 Iwan Martschenko (1911–1943), ukrainischer Aufseher im Vernichtungslager Treblinka
 Ljudmila Wassiljewna Martschenko (1940–1997), russische Schauspielerin
 Mitrofan Konstantinowitsch Martschenko (1866–1932), kaiserlich-russischer Offizier und Militärattaché
 Mykola Martschenko (1943–2018), ukrainischer Bildhauer
 Oleksandr Martschenko (Politiker) (1965–2022), ukrainischer Politiker (Swoboda)
 Oleksandr Martschenko (* 1968), sowjetisch-ukrainischer Ruderer